Egebjerg (Horsens), plaats in de Deense gemeente Horsens
 Egebjerg (Svendborg), plaats in de Deense gemeente Svendborg
 Egebjerg (Odsherred), plaats in de Deense gemeente Odsherred
 Egebjerg (parochie)